Шинкаре́нко — украинская фамилия. Известные носители:
 Шинкаренко, Анастасия Александровна (род. 1991) — российская самбистка, призёр чемпионатов России и Европы, мастер спорта России международного класса.
 Шинкаренко, Анатолий Иванович (род. 1959) — советский гребец-байдарочник.
 Шинкаренко, Андрей Иванович (1945—2019) — советский и украинский актёр, артист Донецкого областного русского театра юного зрителя (с 1977 года), заслуженный артист Украины (2012).
 Шинкаренко, Виктория Николаевна (род. 1995) — украинская гимнастка, многократная абсолютная чемпионка Украины, многократный бронзовый призёр Чемпионатов мира и Европы.
 Шинкаренко, Вилен Григорьевич (род. 1934) — советский и российский учёный в области радиотехники, доктор технических наук, профессор факультета радиотехники и кибернетики (ФРТК) МФТИ, декан ФРТК (1997—2008).
 Шинкаренко, Владимир Евдокимович (1925—1984) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы..
 Шинкаренко, Всеволод Иванович (1861—1918) — генерал-лейтенант, председатель Иркутского военно-окружного суда.
 Шинкаренко, Григорий Наумович (1912—1991) — советский военнослужащий, генерал-майор.
 Шинкаренко, Иван Анатольевич (род. 1986) — украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.
 
 Шинкаренко, Татьяна Владимировна (род. 1978) — украинская гандболистка, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года.
 Шинкаренко, Фёдор Иванович (1913—1994) — генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза.